Langham (Essex), een plaats in het Engelse graafschap Essex
 Langham (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Langham (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
 Langham (Rutland), een plaats in het Engelse graafschap Rutland